De 10 kilometer klassiek voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 10 februari 2022 in het National Cross-Country Centre in Zhangjiakou. Regerend olympisch kampioen was de Noorse Ragnhild Haga.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Vrouwen 10 km klassiek